FODMAP — это англоязычный акроним, обозначающий короткоцепочечные углеводы (олигосахариды, дисахариды и моносахариды и близкие по строению сахароспирты — полиолы), которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию.

Определение FODMAP включает в себя короткоцепочечные (олиго-) полимеры (полисахариды) из мономеров фруктозы (фруктаны) и галактозы (галактаны), дисахариды (лактоза, мальтоза), моносахариды (фруктоза, галактоза), сахароспирты, такие, как сорбитол, маннитол, ксилитол и мальтитол.

Термин FODMAP происходит от сокращения Ферментируемые () Олиго- (), Ди- (), Моно- () сахариды И () Полиолы (). Ограничение содержания относящихся к группе FODMAP углеводов, как было показано в различных исследованиях, оказывает положительное действие при синдроме раздражённого кишечника и других функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Диета с низким содержанием относящихся к группе FODMAP углеводов была разработана в Университете Монаш в Мельбурне, Австралия Питером Гибсоном и Сьюзан Шеферд.

Фруктоза и лактоза

Источники фруктозы 

См: Продукты с высоким содержанием фруктозы

Источники лактозы 

См: Исключение лактозосодержащих продуктов

Описание и источники наиболее распространённых FODMAP

См. также 

 Углеводный обмен
 Нарушение всасывания фруктозы
 Непереносимость лактозы
 Синдром раздражённого кишечника

Примечания

Ссылки 

 Description of Monash University Low FODMAP diet and lists of available resources
 Stanford University: The Low FODMAP Diet
 Breathtaking diet offers hope for those who can’t stomach fructose, July 8, 2012, Natalie Craig, The Age.
 FODMAP: The FODMAP Friendly Certification Program and other FODMAP Resources, News & Information
 Low FODMAP Recipes, book published by Penguin Australia

Метаболизм
Гастроэнтерология